Ostini ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Ostini (1861–1927), deutscher Redakteur, Schriftsteller, Humorist und Lyriker
 Pietro Ostini (1775–1849), italienischer Bischof und Kardinal